W Irlandii:
 Bandon – miasto w hrabstwie Cork
 Bandon – rzeka
Miejscowości w USA:
 Bandon – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Coos
Gminy w USA:
 Bandon (ang. Bandon Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Renville
Inne:
 Bandon – dawna nazwa miasta Surat Thani w Tajlandii

Zobacz też 
Earl of Bandon